Бартелеми́ () — фамилия. Известные носители:

  — французский археолог и нумизмат.
 Бартелеми, Виктор (1906—1985) — французский коммунистический и фашистский политик, один из создателей Национального фронта.
  (род. 1953) — французский историк-медиевист.
 Бартелеми, Жан-Жак (1716—1795) — французский писатель.
 Бартелеми, Жан-Симон (1746—1811) — французский художник.
 Бартелеми, Жозеф (1874—1945) — французский министр и политик. Министр юстиции в 1941—1943 гг.
 Бартелеми, Лор (род. 1988) — французская лыжница.
 Бартелеми, Натали (род. 1941) — французская актриса, вторая супруга актёра Алена Делона, мать актёра Энтони Делона
 Бартелеми, Огюст Марсель (1796—1867) — французский поэт.
 Бартелеми, Рансес (род. 1986) — кубинский профессиональный боксёр.
 Бартелеми, Франсуа (1747—1830) — французский дипломат.
 Бартелеми, Ян (род. 1980) — кубинский боксёр.
 Бартелеми-Сент-Илер, Жюль (1805—1895) — французский философ, журналист и государственный деятель.

См. также 
 Сен-Бартелеми
 Бертелеми

Примечания